Knox City (Victoria), stadsdeel van Melbourne, Australië.
 Knox City (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri.
 Knox City (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas.